Ngauamo ist der Familienname folgender Personen:

 Jessyka Ngauamo (* 1995), australische Beachvolleyballspielerin
 Johnny Ngauamo (* 1969), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Milton Ngauamo (* 1976), tongaischer Rugby-Union-Spieler
 Paula Ngauamo (* 1990), tongaischer Rugby-Union-Spieler